Нижнетагильский трамвай — трамвайная система Нижнего Тагила, открытая в 1937 году. Открытие производилось в два этапа: в 1937 году была запущена линия городского трамвая, а в 1940 году вагоностроительный завод построил собственную трамвайную линию для перевозки рабочих. Позже системы были соединены в одну связную сеть, но до 2008 года трамвай обслуживался двумя ведомствами: городским и заводом УВЗ. В рамках прошедшего акционирования ФГУП «ПО Уралвагонзавод» и создания ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“», трамвайное управление УВЗ было передано на баланс города. 

В настоящее время системой управляет нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай».

Стоимость проезда — 24 рубля. Льготная стоимость проезда (для пенсионеров и учащихся школ города) — 16 рублей. Имеются проездные билеты на месяц, на полмесяца и на день. Начиная с 24 августа 2019 г., возможна оплата проезда как наличными деньгами, так и с помощью бесконтактной банковской карты, либо мобильного телефона или часов с функцией NFC. Поддерживаются бесконтактные карты популярной платёжной системы МИР, а также системы оплаты со смартфонов и умных часов — SberPay и Samsung Pay. Также, начиная с 19 сентября 2022 г., при оплате проезда бесконтактным способом с одного счёта, при пересадке на трамвай другого маршрута в течение 50 минут плата повторно не взимается.

Депо 
В городе имеется два трамвайных депо:
 Трамвайное депо «Новая Кушва»
 Трамвайное депо «Вагонка» (бывшее трамвайное управление Уралвагонзавода).

В 2010 году снято с баланса трамвайное депо «Красный Камень» — самое первое депо в городе, в последние годы использовалось в редких случаях лишь для вынужденного оборота вагонов, а также для нужд службы пути, при этом территория депо сдавалась муниципалитетом в аренду под стоянку и автосервис.

В 90-е годы НТМК (в то время городская половина трамвая принадлежала этому заводу) строил четвёртое трамвайное депо на ГГМ в районе трамвайного кольца. Были построены коробки боксов, административного здания, периметральный путь вокруг депо, опоры контактной сети вдоль пути, врезаны стрелки в действующую сеть. Однако строительство было заморожено, впоследствии территория была продана частным лицам, построенные пути разобраны.

17 декабря 2020 г. началась эксплуатация вагонов модели 71-415.

Во второй половине 2022 г. трамвайным парком для обоих депо были закуплены 8 полу-низкопольных вагонов модели 71-412, все из которых на март 2023 г. находятся в эксплуатации.

Маршрутная сеть 
В разные периоды существования трамвая в городе организовывались временные или пробные маршруты, а некоторые существовали в течение длительного периода, но были закрыты. Демонтаж линий не проводился. Единственный разобранный участок — элемент треугольника в начале линии на Северный посёлок, за отсутствием которого движение из западной части города в посёлок (и обратно) невозможно.

История 
К 1935 году Нижний Тагил представлял собой город с далеко находящимися друг от друга районами. Возникла острая необходимость в транспортной пассажирской системе. Было решение создать в городе трамвайное хозяйство: пути, депо, подстанцию.

9 декабря 1935 года декретом Совета народных комиссаров СССР утверждён технический проект строительства трамвая в г. Н. Тагиле.

В течение 1935—1936 гг. предприятие Тагилтрамвайстрой, руководимое Федченко В. А., выполняло поставленную перед ним задачу. К февралю 1937 года были закончены строительные и монтажные работы, было проложено 4,3 км путей, построены воздушные сети и депо. В Н. Тагил прибыло 7 моторных и 4 прицепных вагона производства Мытищинского вагоностроительного завода.

В начале февраля после обучения на специальных 3-месячных курсах был проведен выпуск 30-ти кондукторов и 15-ти вагоновожатых, среди которых были следующие:

Е. Г. Аверьянова — бывшая работница горкомхоза,

А. А. Зорина — из треста Тагилстрой,

А. Т. Ильина — инструктор по детским учреждениям,

Ю. И. Кокунова — из треста Нарпит,

О. Т. Котова — телеграфистка,

М. Е. Пырин — работник почты,

Е. С. Скоробогатов — работник обогатительной фабрики железного рудника,

Т. И. Судьина — зав. магазином,

Г. В. Федченко — шофер из Южаково и др.

Открыли же трамвайное движение в Тагиле вагоновожатые:

Д. Ф. Федченко — бывший тракторист Южаковской МТС,

Н. В. Иванушкин — шофер,

М. В. Шамина — кассир,

Н. Д. Овчинникова — табельщица прокатного цеха завода им. Куйбышева.

5 февраля всем водителям трамваев была выдана форма. По управлению движением трамваев было назначено 4 диспетчера, были укомплектованы кадры обслуживающего персонала подстанции, стрелочников, ремонтников. В течение января — февраля 1937 года проводились многочисленные испытания и опробования трамвайных путей и воздушных сетей. Все выявленные недостатки были устранены. В местной газете были помещены разъяснения для граждан о правилах пользования трамваем.

24 февраля проводилось генеральное опробование всех механизмов, контактной сети и линии городского трамвая. В два часа дня рабочий трансформатор принял ток. Включен ртутный выпрямитель. На линию вышло три состава, которые до 7 часов вечера курсировали по установленным маршрутам. Испытания дали хорошие результаты. Никаких дефектов не выявлено. 25, 26 и 27 февраля испытания продолжались.

27 февраля комиссия по приемке первой очереди тагильского трамвая закончила свою работу. По решению президиума городского совета, трамвай сдается в эксплуатацию.

28 февраля, в 4 часа дня из парка вышел первый, празднично украшенный трамвай. Первый рейс, Красный Камень — вокзал — центр, с остановками трамвай прошел за 16 минут. На площади у цирка первый трамвай встретил жителей города. Вслед за ним к центру подошли ещё 3 трамвайных состава. После небольшого митинга в честь открытия трамвайного движения в Тагиле, в вагоны сели гости и первые пассажиры. В день пуска трамвая движение продолжалось до двух часов ночи. По маршруту «центр (рынок у к/т „Искра“) — вокзал» курсировали 3 состава, по маршруту «Красный Камень (депо) — центр» — 1 состава. Пуск трамвая явился для тагильчан настоящим праздником. 28 февраля, 5 часов вечера — именно этот день и час принято считать началом трамвайного движения в Нижнем Тагиле.

В 1938 году получено 2 вагона марки КТМ-1.

14 мая 1938 года трамвайное хозяйство от горисполкома передано Ново-Тагильскому металлургическому заводу. За 1938 год перевезено 13 500 пассажиров.

В 1939 году появился новый маршрут — ветка от линии возле стадиона «Строитель» до Хлебозавода. Людям, безусловно, не нравилось ходить пешком на Тагилстрой, и поэтому в феврале 1940 года началась прокладка путей от Хлебозавода до Механической (в настоящее время «Комсомольской») проходной. Работа велась круглосуточно. В 1940 году было открыто трамвайное движение на Тагилстрой, хотя приходилось делать пересадку у хлебозавода, так как большегрузного моста через железнодорожное полотно пока ещё не было (он был построен в 1948 году). Путь построен до реки Вязовка на Техпоселке. Для хранения трамваев построено дощатое депо на первой площадке. За 1940 год перевезено 24 450 пассажиров. Открыто движение трамваев на УВЗ от ост. Менделеева.

В 1941 году из коллектива уходят на фронт защищать Родину: Первушин И. С., Писарев А. О., Накоряков М. М., Кочергин В. Н., Градобоев Ф. М., Ушенин А. В. И многие другие трудящиеся. Ушедших на фронт мужчин заменяют женщины. За 1941 год перевезено 21 610 пассажиров. Объединились трамвайные пути УВЗ и НТМК.

В 1943 году открыто двухстороннее движение трамвая от реки Вязовка по техническому поселку до поликлиники НТМК (конечная Тагилстроя). В 1943 году перевезено 19 050 пассажиров.

В 1948 году продлен 3-й маршрут, который получил название четвёртого маршрута: 3-й и 4-й маршруты соединены и названы «Центр города — Тагилстрой». В 1948 году перевезено 21 540 пассажиров. Открыт третий маршрут «Центр города — Красный Камень».

В 1949 году построена вторая колея трамвайных путей от центра города до УВЗ. Получены вагоны с Рижского завода типа МТВ-82. В 1949 году перевезено 28 730 пассажиров.

В 1950 году к дощатому депо построен первый кирпичный пристрой, в котором производились годовые и капитальные ремонты. В 1950 году перевезено 29 810 пассажиров.

В 1955 году открыто движение на Красный Камень до магазина «Уют». Получены 4 вагона МТВ-82 и 18 моторных вагонов типа КТМ-1 и 18 прицепов с Усть-Катавского завода. В 1955 году перевезено 173 873 пассажира.

В 1961 году для очистки трамвайных путей в зимний период получен снегочист № 3 ГС-4.

В 1964 году сдан в эксплуатацию пристрой к депо на Красном Камне на две осмотровые канавы. Перевезено 404 844 пассажира.

В 1965—1969 годах трамвайный цех получил 8 вагонов ленинградского типа МС, с Усть-Катавского завода КТМ-2 и 32 вагона типа ЛМ-57 с Ленинградского вагоностроительного завода. Пущена подстанция на заводе им. Куйбышева.

В 1967 году сдан в эксплуатацию пристрой к подстанции № 25.

В 1968 году введена в строй диспетчерская на Островского, проложены трамвайные пути от кинотеатра «Искра» до Островского. Перевезено 351 529 пассажиров.

В 1970 году пущено движение трамвая на Выю через Моральский мост до ВМЗ. Событие посвящено 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Пущена в эксплуатацию тяговая подстанция № 3. Перевезено 38 206,6 тысяч пассажиров.

В 1971 году пущено в эксплуатацию депо на Новой Кушве. Получено 26 вагонов типа КТМ-5М3 с Усть-Катавского завода. Работают также вагоны ЛМ-68. Пущена в эксплуатацию тяговая подстанция № 1. Открыто движение трамваев на Северный поселок.

В 1974 году перевезено 40 901,5 тысяч пассажиров.

В 1975 году построена вторая очередь кольца «Островского». Перевезено 38 778 тысяч пассажиров.

В 1977 году водителей трамвая стало готовить ТУ № 104.

30 октября 1980 года перевезен миллиардный пассажир водителем Сустретовой В. П.

В 1981 году открыто движение через реку Тагил по мосту от ул. Победы по ул. Космонавтов. Открыла движение водитель трамвая I класса Белова А. П. Получено 3 вагона КТМ-5М3. Водитель трамвая Людмила Белова приняла участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, финал которого проходил в Саратове.

В 1983 году в конкурсе приняла участие водитель I класса Глушкова Анна. Финал проходил в Уфе.

В 1982 году произошел переход на единый тип вагонов КТМ-5М3. Трамвайный цех НТМК переименован в трамвайное управление. Перевезено 37 723,4 тысячи пассажиров. Получено 4 вагона КТМ-5М3.

19 мая 1986 года вышел на линию «экскурсионный» пионерский трамвай. Создан трамвай для проведения краеведческих экскурсий по городу для школьников.

В 1988 году во Всероссийском конкурсе профмастерства приняла участие Токаева Тамара. Финал проходил в Перми.

В 1990 году открыто движение трамвая на Гальяно-Горбуновский массив. Открывала движение водитель I класса Данильченко Вера Ивановна. Запущена в эксплуатацию тяговая подстанция № 7. Перевезено 28 200 тысяч пассажиров. Введена в эксплуатацию подстанция № 4а.

В 1996 году трамвайное управление ОАО НТМК реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью «Ником-электротранс». Директор Гончаров Виктор Федорович.

В 2000 году ООО «Ником-электротранс» реорганизовано. Создано муниципальное унитарное предприятие «Тагилэлектротранс». Директор Тубольцев Николай Андреевич.

В 2001 году заключен договор с предприятием «Уралтрансмаш». Получено 7 вагонов марки «Спектр», один из которых сгорел во время обкатки 5 декабря того же года.

5 декабря 2006 года МУП «Тагилэлектротранс» объявлено банкротом.

С 1 января 2007 года эксплуатацией трамвая в городе занимается ООО «Управляющая компания городским электротранспортом».

1 сентября 2008 года произошло объединение трамвайных управлений. ФГУП ПО «Уралвагонзавод» передал свой трамвайный цех в муниципальную собственность. С этого дня в городе работает единое предприятие по перевозке пассажиров трамваями — ООО «УК ГЭТ».

12 мая 2021 г. было временно закрыто трамвайное движение на Тагилстрой из-за капитального ремонта моста на ул. Циолковского. По восстановлении автомобильного движения по мосту в августе 2022 г., новое трамвайное полотно полностью установлено не было, и конкретные сроки восстановления трамвайного движения по Тагилстроевской ветке даны не были.

Подвижной состав 
В Нижнем Тагиле эксплуатируются трамваи моделей:

Примечания

См. также 
 Нижнетагильский автобус

Ссылки 
 Сайт «Тагильский трамвай»
 Нижнетагильский трамвай на YouTube

Общественный транспорт Нижнего Тагила
Появились в 1937 году в России
Трамвайные системы Свердловской области
Трамвайные системы России